Лесток — фамилия:

 Лесток, Антон Вильгельм фон (1738—1815) — прусский кавалерийский генерал, Берлинский губернатор.
 Лесток, Иоганн Германн (1692—1767) — российский придворный медик.
 Лесток, Ричард (1679—1746) — английский флотоводец.
 Лесток, Хайно фон — немецкий кёрлингист.